Alioune Sarr peut faire référence à :
 Alioune Sarr (1908-2001), historien, auteur et homme politique sénégalais ;
 Alioune Sarr (1965-), homme politique sénégalais, ministre du Commerce, de l’Industrie et du secteur informel.